— японский горнолыжник, участник трёх Олимпиад. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Биография 
Тихару Игая родился на острове Хоккайдо, но высшее образование получил в США, закончил Дартмутский колледж. Там же он участвовал в национальных чемпионатах США и в 1954 году даже выиграл его в слаломе.

В 1952 году на Олимпиаде в Осло Игая впервые стартовал на зимних Играх. Японец стартовал в трёх видах программы, а его лучшим результатом стало 11 место в слаломе.

Через четыре года, в Кортинед’Ампеццо Игая завоевал серебряную медаль в комбинации, уступив только легендарному австрийцу Тони Зайлеру. При этом Олимпиада параллельно являлась и чемпионатом мира, поэтому кроме олимпийской медали японец получил и медаль чемпионата мира. По состоянию на 2015 год Тихару Игая является единственным японским горнолыжником, выигравшем олимпийскую медаль в горнолыжном спорте.

В 1958 году на чемпионате мира в Австрии Игая завоевал бронзовую медаль в слаломе и стал четвёртым в зачёте комбинации.

Лучшим результатом японца на Олимпиаде-1960 стало 12 место в слаломе. После этой Олимпиады японец завершил спортивную карьеру.

С 1982 по 2012 год Тихару Игая был членом МОК, с 2012 — почётный член МОК.

Тихару Игая на Олимпийских играх

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Японии
Выпускники Дартмутского колледжа
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1956 года
Члены Международного олимпийского комитета